Niran Peiris (geboren am 28. Juli 1961 in Colombo, Sri Lanka) ist Vorstandsmitglied der Allianz SE und verantwortlich für Global Insurance Lines & Anglo Markets, Reinsurance, Middle East, Africa.

Ausbildung und beruflicher Werdegang 
Peiris studierte an der Sydney University und machte dort seinen Bachelor of Laws und Bachelor of Economics. Des Weiteren ist er Associate Chartered Accountant (ACA).

Seine berufliche Karriere begann er 1985 als Steuerberater bei Coopers & Lybrand in Sydney. Ab 1987 war Peiris Leiter der Abteilung Steuerberatung bei Bird Cameron Chartered Accountants. 1988 wechselte er zu FAI Insurance Group und war dort als Group Taxation Manager zuständig. Dort wurde er 1992 zum Financial Controller Corporate. 1995 wurde er zum Group Financial Controller und 1999 zum General Manager Finance & Administration bei QBE Insurance Australia Ltd.

Im Jahre 2000 wechselte Peiris zur Allianz Australia Ltd und war dort als General Manager Finance tätig. Er wurde 2002 CFO der Allianz Australia Ltd und 2009 Chief General Manager Privatkunden und CEO. Von 2013 bis 2017 war Peiris Geschäftsführer der Allianz Australia Ltd in Sydney. Seit dem 1. Januar 2018 ist er Mitglied des Vorstands der Allianz SE.

Peiris bekam 2019 ein Gehalt von 2,143 Millionen Euro. Im Jahr 2018 waren es 2,980 Millionen Euro.

Mitgliedschaften 
Peiris hat Konzernmandate bei der Allianz Global Corporate & Specialty SE und der Allianz p.l.c.

Einzelnachweise 

Person (Allianz SE)
Versicherungsmanager
Geboren 1961
Mann